Plaats in Indonesië
 Teluk Merbau (Dayun), een plaats in het bestuurlijke gebied Siak in de provincie Riau
 Teluk Merbau (Kubu), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hilir in de provincie Riau